

Cinema 
 Paramount Pictures – casa di produzione cinematografica statunitense
 Paramount Vantage – casa di produzione e distribuzione cinematografica, sussidiaria della Paramount Pictures
Paramount Animation – casa di produzione di film d'animazione, sussidiaria della Paramount Pictures

Azienda 
Paramount Global – società statunitense operante nel settore dei media precedentemente nota come ViacomCBS

Geografia 
 Paramount – città della Contea di Los Angeles, California (Stati Uniti d'America)

Streaming
Paramount+ - servizio di video on demand

Televisione 
 Paramount Network – canale televisivo italiano

Musica 
 Paramount – album dei Sieges Even del 2007

Pagine correlate 
 Paramount Theatre